Kolozsvári Állami Magyar Színház
 Nagyváradi Állami Magyar Színház
 Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház
 Temesvári Állami Magyar Színház